Bréhier ist der Name von:

 Émile Bréhier (1876–1952), französischer Philosoph
 Louis Bréhier (1868–1951), französischer Historiker